Thailand Masters 1998 (также известен как Beer Chang Thailand Masters 1998 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 7 по 15 марта 1998 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:6.

Это был первый розыгрыш турнира под названием Thailand Masters. До этого соревнование называлось Thailand Open, или открытый чемпионат Таиланда.

Высший брейк 

 138 — Джон Пэррот (финал)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Thailand Open
1998 год в снукере